Slutspelet i Royal League 2005/2006 spelades mellan den 11 februari och 6 april 2006. I finalen möttes FC Köpenhamn från Danmark och Lillestrøm SK från Norge. Finalen spelades på Parken i Köpenhamn, Danmark. Finalen vanns av FC Köpenhamn med siffrorna 1–0 sedan Razak Pimpong gjort matchens enda mål i den 90:e matchminuten.

Matcher

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

FK Lyn mot FC Midtjylland

Djurgårdens IF mot Vålerenga IF

FC Köpenhamn mot Hammarby IF

IFK Göteborg mot Lillestrøm SK

Semifinaler

FC Köpenhamn mot FC Midtjylland

Djurgårdens IF mot Lillestrøm SK

Final

Källor
Rsssf.no

Royal League 2005/2006